Šujica (Tomislavgrad, BiH) ili Šuica naselje u općini Tomislavgrad, BiH, između Tomislavgrada i Kupresa
 Šujica (rijeka) ili Šuica, ponornica koja teče kroz Duvanjsko polje, BiH